Рошица () — село в Тараклийском районе Молдавии. Наряду с сёлами Верхняя Албота и Софиевка входит в состав коммуны Верхняя Албота.

География 
Село расположено на высоте 128 метров над уровнем моря. В 3 км на северо-запад от северной окраины села из дождевого источника берёт своё начало и течёт по направлению с севера на юг река Салчия, левый приток реки Большая Салчия (водосборный бассейн реки Ялпуг). Постоянным источником реки является родник, расположенный в 1 км южнее дождевого источника.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Рошица проживает 144 человека (71 мужчина, 73 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Тараклийского района